Termenul „Stupava” se poate referi la:

 Stupava oraș în districtul Bratislava Slovacia
 Stupava comună în Okres Uherské Hradiště, Cehia